Лартіг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Лартіг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер